Piasecki (żeńska forma Piasecka; liczba mnoga: Piaseccy) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 19247 osób.

Znani Piaseccy
 Adam Piasecki – polski przemysłowiec, cukiernik i działacz społeczny 
 Adam Piasecki – polski duchowny baptystyczny i działacz ekumeniczny
 Anna Piasecka – posłanka na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej, pedagog i działaczka społeczno-oświatowa i polityczna
 Barbara Piasecka Johnson – filantrop, koneser sztuki i kolekcjoner
 Bolesław Piasecki – polski polityk
 Cezary Piasecki – polski polityk, lekarz
 Edyta Piasecka – śpiewaczka operowa (dramatyczny sopran koloraturowy)
 Eugeniusz Piasecki – polski lekarz, teoretyk wychowania fizycznego
 Franciszek Piasecki – rzeźbiarz polski
 Frank Piasecki – amerykański konstruktor lotniczy
 Halina Piasecka – uczestniczka powstania warszawskiego
 Henryk Piasecki – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej
 Jan Piasecki – polski prozaik
 Józef Marian Piasecki – polski doktor medycyny
 Julian Piasecki – inżynier, wiceminister komunikacji, major dyplomowany saperów Wojska Polskiego
 Marcin Piasecki – polski dziennikarz
 Katarzyna Piasecka – artystka kabaretowa, aktorka, konferansjerka, autorka tekstów
 Konrad Piasecki – dziennikarz radiowy i telewizyjny
 Krzysztof Piasecki – polski satyryk
 Lech Piasecki – polski kolarz
 Paweł Piasecki – biskup
 Paweł Piasecki – dziennikarz
 Paweł Piasecki – polski uczony
 Sergiusz Piasecki – polski pisarz
 Stanisław Piasecki – polski działacz narodowy, dziennikarz
 Wioletta Piasecka – polska baśniopisarka
 Wojciech Piasecki, podpułkownik Wojska Polskiego
 Wojciech Piasecki – profesor
 Wojciech Piasecki – aktor
 Zdzisław Piasecki – polski polonista
 Zygmunt Piasecki – generał brygady Wojska Polskiego

Inne 
 Piasecki Helicopter – firma lotnicza

Przypisy